

Cinema
Thelma – cortometraggio del 1910
Thelma – cortometraggio del 1911
Thelma – cortometraggio del 1912 diretto da Oscar Apfel
Thelma – film del 1918 diretto da A.E. Coleby e Arthur Rooke
Thelma – film del 1922 diretto da Chester Bennett
Thelma – film del 2002 diretto da Pierre-Alain Meier
Thelma – film  del 2011 diretto da Paul Soriano
Thelma – film del 2017 diretto da Joachim Trier

Meteorologia
Thelma – tempesta tropicale che provocò tra i 5.000 e gli 8.000 morti nel 1991 nelle Filippine.
Thelma – ciclone tropicale scatenatosi nel nord dell'Australia nel 1998.

Onomastica
Thelma – nome proprio di persona inglese femminile.